Шербюлье () — фамилия. Известные носители:
 Шербюлье, Андре (1795—1874) — швейцарский филолог, отец В. Шербюлье.
  (1797—1869) — экономист, профессор в Женеве.
 Шербюлье, Виктор (1829—1899) — журналист и беллетрист, член французской академии.
 Шербюлье, Жоэль (1806—1870) — журналист и политический деятель.

Примечания